Маккья () может означать:

 Маккья, Джованни — итальянский писатель, историк литературы, литературный критик
 Маккья-Вальфорторе — коммуна в Италии, в регионе Молизе, в провинции Кампобассо
 Маккья-д’Изерния — коммуна в Италии, в регионе Молизе, в провинции Изерния

См. также 

 Макка
 Маччия